Custódio Alvim Pereira – arcivescovo cattolico portoghese
Danilo Alvim Faria – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
Fabiana Alvim de Oliveira – pallavolista brasiliana
Fernando Alvim – artista e curatore angolano
Guilherme Alvim Marinato – calciatore brasiliano naturalizzato russo
Henrique Alvim Corrêa – illustratore brasiliano
Rodrigo Alvim – calciatore brasiliano